Жаксы (, хорошо) — село в Акмолинской области Казахстана, районный центр Жаксынского района.

Административный центр и единственный населённый пункт Села Жаксы.

История 
Село возникло в 1939 году при строительстве железной дороги Акмолинск-Карталы. В 1957 году районный центр был перенесён из села Киима в Жаксы.

27 сентября 1956 г. в 3 км от ж/д станции была сформирована воинская часть ИП-8 (в/ч 25589). Она именовалась как: 63 отдельная испытательная станция измерительных средств. В 1994 году в/ч была расформирована.

Население

Образование 
 Жаксынская казахская средняя школа № 1 
 Жаксынская русская средняя школа № 2 
 Жаксынская музыкальная школа
 Жаксынская юношеская школа «Дом школьников»

Медицина и здравоохранительные объекты 
 Жаксынская районная центральная больница
 Жаксынская центральная поликлиника
 «ЧП» Стоматология (ул. Туктубаева)

Аптеки 
 Больничная аптека № 1
 «ЧП» — аптека № 2 (Центр)
 ТД «Нурадил» — аптека № 3 (не активен)
 «ЧП» — аптека № 4 (Центр)

Спорт и спортивные объекты 
 Спортивный комплекс им. Уалиева Т.А.
 Мини — футзал
 Центральный стадион
 Хоккейный корт
 Жаксынский ипподром — в 5 км к востоку от села

Промышленность 
 ТОО «Урожай» — переработка и хранение зерна
 ТОО «Айбат» — переработка молока
 Жаксы-Арбосаккан — железо-марганцевое месторождение
 Жаксынский карьер — щебень, дресва (4,6 га)

СМИ

Газета 
 «Жаксынский вестник» — районная газета на государственном и русском языках с 1934 года тиражом 1600 экземпляров.

Телевидение 
 «Казахстан»
 «Хабар»
 «Первый канал Евразия»,

Радиовещание 
 «Казахское радио» (101,4 Мгц)

Сотовая связь 
 Kcell, Activ
 Beeline
 Tele2

Глобальная сеть 
 Интернет-провайдер «Megaline» с различными тарификационными услугами, учреждённый операторами телефонной связи «Казахтелеком»

Примечания

Ссылки 
 Информация о селе Жаксы

Населённые пункты Жаксынского района